Lytle ist der Familienname folgender Personen:

 Devin Lytle (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Tänzerin
 Jason Lytle (* 1969), US-amerikanischer Rockmusiker
 Johnny Lytle (1932–1995), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marshall Lytle (1933–2013), US-amerikanischer Musiker
 Michael Lytle (* 1945), US-amerikanischer Improvisationsmusiker
 Rob Lytle (1954–2010), US-amerikanischer Footballspieler
 Robert Todd Lytle (1804–1839), US-amerikanischer Politiker
 Taylor Lytle (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 William Haines Lytle (1826–1863), US-amerikanischer Armeeoffizier

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lytle (Alabama)
 Lytle (Georgia)
 Lytle (Ohio)
 Lytle (Texas)

Siehe auch:
 Lyttle